Beato puede referirse a:

 Beato, persona nombrada así mediante un proceso de beatificación.
 Beata (mística), mujer devota y mística del siglo XVI que vive apartada del mundo.
 Beata (comunidad religiosa), mujer que vive con otras bajo cierta regla religiosa. 
 Beato (nombre), nombre de pila masculino. Su femenino es Beata.
 Los Beatos, códices manuscritos medievales que reproducen el texto del Comentario al Apocalipsis que en 776 realizara Beato de Liébana. Entre ellos destacan:
 Beato Emilianense de la Biblioteca Nacional, también conocido como Beato Primero por ser el más antiguo que se conserva. Perteneció al Monasterio de San Millán de la Cogolla entre los siglos XII y XIX.
 El Beato de Cardeña, conservado en el Museo Británico (Londres, Inglaterra).
 El Beato de Fernando I y doña Sancha, conservado en la Biblioteca Nacional de España (Madrid, España).
 El Beato de San Andrés de Arroyo, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia (París, Francia).
 El Beato de San Miguel de Escalada o Beato Morgan, conservado en la Biblioteca Pierpont Morgan (Nueva York, Estados Unidos).
 El Beato de San Millán de la Cogolla o Beato del Escorial, conservado en la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial (San Lorenzo de El Escorial, España).
 El Beato de San Salvador de Tábara o Beato de Gerona, conservado en la Catedral de Gerona (Gerona, España).
 El Beato de Silos, conservado en el Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos, España).
 El Beato de Ginebra es una nueva serie de la colección Beato de Liébana’’ y procede de la colección de libros antiguos que la Congregación de Misioneros de San Francisco de Sales deja en depósito a la Biblioteca de Ginebra.
 El Beato de la Biblioteca Corsiniana pertenece a la serie Beato de Liébana y procede del Monasterio de Sahagún (León). En 1723 pasó a manos del Cardenal Corsini.
 El Beato de El Escorial'' contiene el Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana (siglo X).

Referencias